Cupuladriidae är en familj av mossdjur. Cupuladriidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cupuladriidae finns 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cupuladriidae